Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Dubaï.

Faits marquants 
 Roger Federer remporte le tournoi en simple pour la  face à Tomáš Berdych en finale. Il remporte son  ATP en s'imposant pour la  contre le Tchèque en 18 confrontations.
 En double, la paire Rohan Bopanna - Aisam-Ul-Haq Qureshi s'impose en finale face à Daniel Nestor et Nenad Zimonjić. Il s'agit de leur  ensemble, du  en double pour l'Indien et également du  pour le Pakistanais, alors que les finalistes s'inclinent respectivement pour la  et la  en finale.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Qualifiés

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2014) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2014
Dubai
Sport aux Émirats arabes unis en 2014
Tennis en février 2014
Tennis en mars 2014